Spojení písmen O a R může mít různé významy:

OR 
 Oregon – zkratka amerického státu
 CD-OR – kód ISO 3166-2 pro provincii Orientale
 v matematice je OR symbol pro logický součet (též disjunkce), což je binární logická operace 
 v programování symbol označuje OR buď operátor logické disjunkce nebo bitový operátor
 v číslicové technice se jako hradlo OR označuje základní logický člen vyčíslující funkci logického součtu (disjunkce)
 obchodní rejstřík

Or 
 Or (řeka) – ruská řeka
 Or (Afghánistán) – místo v Afghánistánu
 Or (hudební skupina) – česká hudební skupina
 Or Akiva – město v Izraeli
 Or ha-Ganuz – vesnice v Izraeli
 Or ha-Ner – vesnice v Izraeli

or 
 urijština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Podobná kombinace
Orr